Ghanas damlandslag i fotboll representerar Ghana på damsidan i fotboll. Första landskampen spelade Ghana den 16 februari 1991 borta mot Nigeria och förlorade med 5-1.

Ghana har deltagit i tre världsmästerskap, 1999, 2003 och 2007, men har aldrig tagit sig förbi gruppspelet.

Ghana har även deltagit i de afrikanska mästerskapen tio gånger och tagit sig till final tre gånger, men där förlorat alla tre gångerna mot Nigeria.

Laguppställning
Laguppställningen i Afrikanska mästerskapet 2014:

Källor 

Fotboll i Ghana
Fotbollslandslag
Ghananska landslag
Landslag startade 1991